Си́монов або Сі́монов () — російське прізвище від чоловічого імені Симон.

Відомі носії 

 Сімонов Володимир:
 Сімонов Володимир Васильович (1935—2020) — російський учений, конструктор-зброяр, лауреат Державної премії СРСР.
 Сімонов Володимир Дмитрович (* 1947) — народний депутат України 3-го і 4-го скликань від Комуністичної партії.
 Сімонов Володимир Ісакович (* 1950) — поет, письменник, філософ, громадський діяч.
 Сімонов Володимир Олександрович (* 1957) — радянський, російський актор театру і кіно. Народний артист Російської Федерації (2001).
 Симонов Євген Рубенович (1925—1994) — радянський театральний актор і режисер. Народний артист СРСР.
 Симонов Іван Михайлович (1794—1855) — російський астроном.
 Симонов Костянтин Михайлович (справжнє ім'я Кирило) (1915−1979) — радянський письменник, громадський діяч.
 Симонов Микола Костянтинович (1901—1973) — російський актор, Народний артист СРСР.
 Симонов Михайло Васильович (1913—2004) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Симонов Михайло Петрович (1929—2011) — радянський, російський авіаконструктор.
 Симонов Олександр Вікторович ( 1978) — український футболіст, півзахисник.
 Сімонов Олександр Геннадійович (* 1948) — український тренер з веслування на байдарках і каное, заслужений тренер, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Симонов Олександр Корнійович (1875—1957) — маляр-пейзажист.
 Симонов Олексій Кирилович (1939) — російський письменник, режисер, правозахисник.
 Симонов Павло Васильович (1926—2002) — російський радянський вчений, психолог. Академік РАН.
 Симонов Рубен Миколайович (1899—1968) — радянський актор, сценарист і режисер. Народний артист СРСР.
 Симонов Юрій Іванович (1941) — російський диригент.

Жінки